Ива́н Ефста́фьевич Пота́пченко (1900 года – дата и место смерти не известны) — организатор производства, начальник комплекса строительства доменной печи Ждановского завода имени Ильича треста «Ждановметаллургстрой» Сталинского совнархоза, Украинская ССР. Герой Социалистического Труда (1958).

Руководил строительством доменной печи № 5 Ждановского металлургического комбината имени Ильича. 

9 августа 1958 году удостоен звания Героя Социалистического Труда «за выдающиеся успехи, достигнутые в строительстве и промышленности строительных материалов».

Примечания

Литература 
 Твоя, Мариуполь, слава! / Биографический справочник. Составители: Н. Н. Рябченко, В. П. Джувага/ — Мариуполь: ОО Клуб путешественников, 2004. — 175 стр.: ил.

Ссылки 
 Биографический справочник